Mabel (band), een Deense band
Mabel (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Mabel (voornaam)
Mabel Wisse Smit
Mabel (zangeres)

Nelson Frazier Jr., professioneel worstelaar, vooral bekend als 'Mabel'